Justin Matthew Krueger (né le  à Düsseldorf) est un joueur allemand de hockey sur glace d'origine canadienne. Le fils de l'ancien joueur national allemand et entraîneur de l'équipe nationale suisse, Ralph Krueger, joue depuis  avec la sélection allemande.

Biographie

Carrière en club 
De 2003 à 2005, il a joué avec les juniors du HC Davos. Lors de la saison 2005-06, il est parti jouer en Ligue de hockey de la Colombie-Britannique avec les Vees de Penticton. Entre 2006 et 2010, il a joué pour l'équipe de l'Université Cornell. Depuis la saison 2010-2011, Justin Krueger joue en Ligue Nationale A avec le CP Berne.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003|| HC Davos U20|| Juniors Élites A|| 12|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2003-2004|| HC Davos U20|| Juniors Élites A|| 33|| 2|| 0|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005|| HC Davos U20|| Juniors Élites A|| 38|| 5|| 12|| 17|| 76|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2005-2006|| Vees de Penticton || LHCB|| 55|| 7|| 15|| 22|| 25|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Big Red de Cornell  || NCAA|| 31|| 1|| 5|| 6|| 24|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Big Red de Cornell|| NCAA|| 35|| 4|| 5|| 9|| 33|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Big Red de Cornell|| NCAA|| 35|| 1|| 4|| 5|| 24|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Big Red de Cornell|| NCAA|| 34|| 1|| 11|| 12|| 22|| || || || || 
|- 
| 2010-2011|| CP Berne|| LNA|| 50|| 1|| 10|| 11|| 61|| 11|| 0|| 2|| 2||8 
|-
|2011-2012 || Checkers de Charlotte || LAH || 58|| 2|| 11|| 13|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 69|| 1|| 14|| 15|| 31|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|- 
| 2013-2014|| CP Berne || LNA || 48|| 3|| 5|| 8|| 28|| 6|| 0|| 2|| 2|| 25
|- 
| 2014-2015|| CP Berne || LNA ||41 || 3|| 14|| 17|| 43|| 9|| 0|| 0||0 || 2
|- 
| 2015-2016|| CP Berne || LNA ||43 || 5|| 13|| 18|| 10|| 13|| 1|| 0||1 || 14
|- 
| 2016-2017|| CP Berne || LNA ||47 || 1 || 3 || 4 || 33 || 16 || 1 || 3 || 4 || 31
|- 
| 2017-2018|| CP Berne || LNA ||48 || 0 || 2 || 2 || 49 || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 
|- 
| 2018-2019|| CP Berne || LNA ||41 || 0 || 6 || 6 || 59 || 18 || 0 || 2 || 2 || 0 
|- 
| 2019-2020|| CP Berne || LNA ||39|| 0|| 2|| 2|| 39|| -|| -||- ||- ||-
 |- 
| 2020-2021|| Lausanne HC || LNA ||47|| 0|| 0|| 0|| 6|| 6|| 0||0 ||0 ||25
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC || LNA ||  || 

|2004|| Allemagne -18 ans||CM -18 ans D1||5||0||1||1||4|| du groupe B
|-
|2006|| Allemagne -20 ans||CM -20 ans D1||5||0||1||1||2|| du groupe A
|-
|2010||||CM||9||0||1||1||0||
|-
|2010||CP Berne||ET||11||0||3||3||16||
|-
|2011|| Allemagne||CM||7||0||1||1||8||
|-
|2012|| Allemagne||CM||7||1||0||1||2||
|-
|2013|| Allemagne||CM||4||0||0||0||0||
|-
|2013||CP Berne||ET||7||0||0||0||2|| de la division Est
|-
|2014|| Allemagne||CM||6||0||0||0||4||
|-
|2014||CP Berne||CHL||6||0||0||0||20|| du groupe E
|-
|2014||CP Berne||Coupe de Suisse|| 3  || 0 || 1 || 1 || 0 || place
|-
|2015|| Allemagne||CM||7||0||2||2||2||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Düsseldorf
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international allemand de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Joueur du CP Berne
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Lausanne HC